Русинский:

 Прилагательное, относящееся к историческим русинам (исторический этноним)
 Прилагательное, относящееся к современным русинам, как в терминах:
 Русинский язык (язык современных русинов)
 Русинский алфавит (алфавит современных русинов)
 Русинский всемирный конгресс (русинская организация)

См. также 
 Русины (значения)
 Русин
 Руснак
 Рутены